HERN steht für:
 De Havilland DH.114 Heron (ICAO-Code), britisches Verkehrsflugzeug

Hern ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Hern (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Tom Hern (* 1984), neuseeländischer Schauspieler

Abkürzung